Малаялам () — двадцать девятый блок стандарта Юникод. В его изначальной версии, кодовые позиции U+0D02…U+0D4D полностью копировали символы малаялама A2—ED стандарта ISCII 1988 года.

Список символов 

|}

Компактная таблица

См. также 
 Набор символов

Примечания